Digraf je lahko:

 digraf ali dvočrkje v jezikoslovju
 digraf ali usmerjeni graf v matematiki